Aleksiej Pietrow (generał)
 Aleksiej Pietrow (kolarz)
 Aleksiej Pietrow (sztangista)